Voetbalclubs
 CA Ypiranga –Braziliaanse voetbalclub uit São Paulo, São Paulo;
 EC Ypiranga – Braziliaanse voetbalclub uit Salvador, Bahia.
 SE Ypiranga FC – Braziliaanse voetbalclub uit Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco;
 Ypiranga Clube – Braziliaanse voetbalclub uit Macapá, Amapá;
 Ypiranga EC Nazaré – Braziliaanse voetbalclub uit Nazaré, Bahia;
 Ypiranga FC (Erechim) – Braziliaanse voetbalclub uit  Erechim, Rio Grande do Sul;
 Ypiranga FC (Macaé) – Braziliaanse voetbalclub uit Macaé, Rio de Janeiro;
 Ypiranga FC (Niterói) – Braziliaanse voetbalclub uit Niterói, Rio de Janeiro;
 Ypiranga FC (São Francisco do Sul) – Braziliaanse voetbalclub uit São Francisco do Sul, Santa Catarina;
 Ypiranga FC Valença – Braziliaanse voetbalclub uit Valença, Bahia.

Andere
 Ypiranga (schip, 1908)